

Янушковиці — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Янушковиці — село в гміні Здзешовіце Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Янушковиці — село в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Янушковиці — село в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства